Marmeleiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marmeleiro (kommun), Paraná,

Portugal 

 Marmeleiro (freguesia i Portugal, Castelo Branco), Sertã, 
 Marmeleiro (freguesia i Portugal, Guarda), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar